De Europese kampioenschappen mountainbike 2008 waren de achttiende editie van de Europese titelstrijd, en werden, net als in 2001, gehouden in Sankt Wendel, Duitsland, van vrijdag 16 mei tot en met zondag 18 mei 2008. Het toernooi begon met de teamestafette.

Junioren

Mannen (U21)

Vrouwen (U21)

Beloften

Mannen (U23)

Vrouwen (U23)

Senioren

Mannen

Vrouwen

Teamestafette

Medaillespiegel 

2008
Mountainbike in 2008
Wielerwedstrijd in Duitsland
Sportevenement in Saarland
St. Wendel
Mountainbike